Монтепио има више значења:

 Монтепио (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтепио (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монтепио, Лос Паласиос (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монтепио (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику